Hay – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Hay (ang. Hay Shire) – hrabstwo w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Hay – nazwisko szkockiego rodu z Lowlands
Gminy w USA:
 Hay (ang. Hay Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
 Hay (ang. Hay Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Hay – szkockie i brytyjskie nazwisko, nazwa szkockiego klanu